Ю́рий Влади́мирович Фи́длер (16 июня 1898, Саратов, Российская империя — 14 мая 1981, Баку, СССР) — советский переводчик, писатель-сатирик и сценарист. Также известен под псевдонимами «Егор Ехидный» и «Артём Проныра».

Биография 
Родился 16 июня 1898 года в Саратове в семье юриста, вскоре после рождения переехавшей в Пятигорск. Затем семья поселилась в Баку, где Юрий окончил гимназию в 1917 году. Ещё гимназистом начал писать стихи. Поступив на службу в бакинский промбанк, начал печататься в местных газетах. Принимал участие в поэтических конкурсах.

Был автором стихотворных реприз для Государственного свободного сатир-агиттеатра (Бакинский рабочий театр драмы — с 1923 года), работал в области кино, — им написан ряд сценариев, три из которых были поставлены на бакинской студии «Азгоскино» («Азерфильм» в 1935—1939 годах).

Автор свыше 70 произведений. В Баку были изданы ряд его оригинальных книг и переводов, также публиковался в советских сатирических журналах: «Крокодил» и другой. 

Скончался 14 мая 1981 года.

Семья 
 жена — Нина Николаевна Фидлер (1899—1954);
 дочь — Кира Юрьевна Фидлер (1923—2020);
 дочь — Ника Юрьевна Фидлер (1924— ?).

Фильмография 
 
 Мисс Кэти и Мистер Джек ''(автор надписей в стихах)
 Митька, Петька и Чемберлен
 
 Буйная ватага

Награды 
 медали СССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Подробная биография

Писатели СССР
Сценаристы Азербайджана
Сценаристы СССР